Romain Buffet peut désigner :
 Romain Buffet (1905-1979), homme politique français ;
 Romain Buffet (né en 1985), judoka français.

Voir aussi